Yunshan ist:

 der Vorname eines chinesischen Politikers, siehe Liu Yunshan;
 das Dorf Yunshan (云山村) der Großgemeinde Yangzi in der chinesischen Provinz Hubei, siehe Yunshan (Yangzi).